De Scottish League Cup 2015–16 was de 70ste editie van het tweede prestigieuze bekertoernooi in Schotland, vanwege de sponsor beter bekend als de The Scottish League Cup presented by QTS. Het toernooi begon op 20 juli 2015 en eindigde op 13 maart 2016 met de finale in Hampden Park onder leiding van scheidsrechter Kevin Clancy. Ross County won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis. Het beslissende doelpunt kwam in de 90ste minuut op naam van de Nederlandse aanvaller Alex Schalk (1-2).

Schema

Zie ook
 Schotse voetbalbeker 2015/16
 Schots voetbalkampioenschap 2015/16

2016
Bekervoetbal 2015/16